Ženská dvouhra BGL Luxembourg Open 2017 probíhala ve druhé polovině října 2017. Do singlové soutěže lucemburského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla rumunská tenistka Monica Niculescuová, kterou v úvodním kole vyřadila Francouzka Pauline Parmentierová.

Vítězkou se stala nenasazená Němka Carina Witthöftová, jež ve finále zdolala další nenasazenou Portoričanku Mónicu Puigovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–5. Vítězství představovalo premiérový titul na okruhu WTA Tour.

„Lepší konec sezony jsem si nemohla přát. Poslední turnaje jsem končila v kvalifikacích, ale tady jsem si náladu spravila. Je to pro mě úžasné povzbuzení do přípravy na novou sezonu,“ řekla po finálovém zápase Witthöftová.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Luxembourg Open
WTA Tour 2017